Aididae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Aidos
Brachycodilla

Lepidoptera